Герман Крукенберг (; ) — германский хирург. Брат Фридриха Эрнста и Георга Генриха Петера Крукенбергов, внук Петера Крукенберга.

Изучал медицину в Страсбурге, Бонне, и Гейдельберге. В последующие годы работал ассистентом  в Бонне и Макса Шеде в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф. В 1892 году Герман Крукенберг стал директором частной клиники в Галле (Саксония-Анхальт). В 1899 году он принял должность главного врача в городской больнице в Лигнице. В 1907 году он возглавил частную хирургическую клинику в Эльберфельде.

Герман Крукенберг известен главным образом как создатель (сразу после Первой мировой войны) руки Крукенберга — своеобразной «клешни», которая делается из концов лучевой и локтевой костей у раненых с травматической ампутацией кисти при невозможности организовать протезирование (см. Krukenberg procedure).

Литература 
 Martin Friedrich Karpa: Die Geschichte der Armprothese unter besonderer Berücksichtigung der Leistung von Ferdinand Sauerbruch (1875—1951). Dissertation, Bochum 2005 (PDF, 4,7 Mb)

Хирурги Германии